Het Eredivisie-seizoen 2014/15 was het 59ste seizoen van de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie. Hierin werd gestreden om het 126e landskampioenschap voetbal. Aan de competitie namen achttien clubs deel. PSV werd landskampioen. Willem II werd in het seizoen 2013/14 kampioen van de Eerste divisie en nam de plaats in van het rechtstreeks gedegradeerde Roda JC Kerkrade. Excelsior en FC Dordrecht promoveerden via de nacompetitie en namen de plaatsen in van RKC Waalwijk en N.E.C. Voor het eerst sinds de invoering van de Eredivisie in 1956 nam er geen ploeg uit Limburg deel aan de competitie. De eerste wedstrijd werd gespeeld op vrijdag 8 augustus 2014. De laatste duels vonden plaats op zondag 17 mei 2015.

Teams

Trainerswijzigingen

Standen

Officiële eindstand 

Doordat Nederland eerste is geworden in de Europese Fair Play mag er uit Nederland een extra team Europa in voor het seizoen 2015/16. Dit team is de hoogst geplaatste club van de Nederlandse Fair Play die in het seizoen 2014/15 in de Eredivisie speelde (ook al degraderen ze vervolgens naar de Eerste divisie) en niet op al een andere wijze een plek heeft weten te bemachtigen voor de Champions of Europa League.

Stand na 34 wedstrijden

Legenda

Stand thuiswedstrijden

Stand uitwedstrijden

Stand 1e seizoenshelft

Stand 2e seizoenshelft

Wedstrijddata

Programma/Uitslagen

Play-offs

Toeschouwers

Positieverloop per club

Statistieken

Doelpunten

Aantal goals per speelronde

Topscorers

Assists

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Topscorer per club

Kaarten

Gele en rode kaarten 

 en  /

Kaartenoverzicht (clubs)

Kaartenoverzicht (scheidsrechters)

Uitwerking van de rode kaarten (spelers)

Twee gele kaarten 
De volgende spelers hebben in één wedstrijd twee keer geel gekregen en zijn daarmee automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|Speelronde
!align=left width=140|Speler
!align=left width=120|Club
!align=center width=45|Thuis/Uit
!align=center width=120|Tegenstander
!align=center width=40|Tussen.
!align=center width=40|Min.
!align=center width=40|Eind.
!align=center width=150|Scheidsrechter
|-
|align=center| 1
|align=left| Mitchell Schet
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Thuis
|align=center| Feyenoord
|align=center| 0 - 0
|align=center| 40e
|align=center| 0 - 1 
|align=center| Danny Makkelie
|-
|align=center| 2
|align=left| Joey van den Berg
|align=left| SC Heerenveen
|align=center| Uit
|align=center| Feyenoord
|align=center| 0 - 0
|align=center| 60e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Richard Liesveld
|-
|align=center| 2
|align=left| Bart van Hintum
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| Uit
|align=center| FC Dordrecht
|align=center| 0 - 1
|align=center| 79e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Jochem Kamphuis
|-
|align=center| 3
|align=left| Andreas Bjelland
|align=left| FC Twente
|align=center| Uit
|align=center|NAC Breda
|align=center| 0 - 1 
|align=center| 55e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Danny Makkelie
|-
|align=center| 3
|align=left| Oussama Tannane
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Thuis
|align=center| SC Cambuur
|align=center| 0 - 0
|align=center| 66e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Tom van Sichem
|-
|align=center| 5
|align=left| Rasmus Lindgren
|align=left| FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| SC Cambuur
|align=center| 1 - 0
|align=center| 61e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Björn Kuipers
|-
|align=center| 6
|align=Left|Lucas Bijker
|Align=left| SC Cambuur
|align=center| Uit
|Align=center|PSV
|align=center| 2 - 0
|align=center| 41e 
|align=center| 4 - 0
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|-
|align=center| 7
|align=Left| Yassin Ayoub
|Align=left| FC Utrecht
|align=center| Uit
|Align=center| FC Twente
|align=center| 2 - 1
|align=center| 89e 
|align=center| 3 - 1
|align=center| Danny Makkelie
|-
|align=center| 8
|align=Left| Johan Kappelhof
|Align=left| FC Groningen
|align=center| Uit
|Align=center| Feyenoord
|align=center| 1 - 0
|align=center| 56e 
|align=center| 4 - 0
|align=center| Tom van Sichem
|-
|align=center| 10
|align=Left| Mark van der Maarel
|Align=left| FC Utrecht
|align=center| Thuis
|Align=center| PSV
|align=center| 1 - 0
|align=center| 22e
|align=center| 1 - 5
|align=center| Bas Nijhuis
|-
|align=center| 11
|align=Left| Jorrit Hendrix
|Align=left| PSV
|align=center| Thuis
|Align=center| ADO Den Haag
|align=center| 0 - 0
|align=center| 29e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Pol van Boekel
|-
|align=center| 11
|align=Left| Josimar Lima
|Align=left| FC Dordrecht
|align=center| Uit
|Align=center| Ajax
|align=center| 1 - 0
|align=center| 62e
|align=center| 4 - 0
|align=center| Ed Janssen
|-
|align=center| 11
|align=Left| Arnold Kruiswijk
|Align=left| Vitesse
|align=center| Uit
|Align=center| FC Utrecht
|align=center| 2 - 1
|align=center| 75e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Kevin Blom
|-
|align=center| 13
|align=Left| Luciano Slagveer
|Align=left| sc Heerenveen
|align=center| Uit
|Align=center| Ajax
|align=center| 0 - 1
|align=center| 43e
|align=center| 4 - 1
|align=center| Kevin Blom
|-
|align=center| 14
|align=Left| Gianni Zuiverloon
|Align=left| ADO Den Haag
|align=center| Thuis
|Align=center| Ajax
|align=center| 1 - 1
|align=center| 90+5e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Serdar Gözübüyük
|-
|align=center| 15
|align=Left| Ilias Haddad
|Align=left| FC Dordrecht
|align=center| Thuis
|Align=center| PSV
|align=center| 1 - 3
|align=center| 67e
|align=center| 1 - 3
|align=center| Dennis Higler
|-
|align=center| 18
|align=Left| Giliano Wijnaldum
|Align=left| Go Ahead Eagles
|align=center| Uit
|Align=center| Willem II
|align=center| 1 - 0
|align=center| 78e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Björn Kuipers
|-
|align=center| 23
|align=Left| Josimar Lima
|Align=left| FC Dordrecht
|align=center| Uit
|Align=center| FC Utrecht
|align=center| 3 - 1
|align=center| 77e
|align=center| 6 - 1
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|-
|align=center| 23
|align=Left| Willem Janssen
|Align=left| FC Utrecht
|align=center| Thuis
|Align=center| FC Dordrecht
|align=center| 3 - 0
|align=center| 60e
|align=center| 6 - 1
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|-
|align=center| 24
|align=Left| Marten de Roon
|Align=left| sc Heerenveen
|align=center| Thuis
|Align=center| FC Groningen
|align=center| 2 - 1
|align=center| 83e
|align=center| 3 - 1
|align=center| Pol van Boekel
|-
|align=center| 24
|align=Left| Jeroen Veldmate
|Align=left| Heracles Almelo
|align=center| Thuis
|Align=center| FC Utrecht
|align=center| 1 - 1
|align=center| 83e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Jochem Kamphuis
|-
|align=center| 32
|align=Left| Nemanja Gudelj
|Align=left| AZ
|align=center| Uit
|Align=center| FC Twente
|align=center| 0 - 2
|align=center| 69e
|align=center| 0 - 2
|align=center| Kevin Blom
|-
|align=center| 32
|align=Left| Nicolas Isimat-Mirin
|Align=left| PSV
|align=center| Uit
|Align=center| Excelsior
|align=center| 1 - 1
|align=center| 72e
|align=center| 2 - 3
|align=center| Bas Nijhuis
|}

Rode kaart 
De volgende spelers zijn door de scheidsrechter direct van het veld gezonden.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|Speelronde
!align=left width=140|Speler
!align=left width=120|Club
!align=center width=45|Thuis/Uit
!align=center width=120|Tegenstander
!align=center width=40|Tussen.
!align=center width=40|Min.
!align=center width=40|Eind.
!align=center width=150|Scheidsrechter
!align=center width=330|Overtreding
!align=center width=200|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=center| 1
|align=left| Kostas Lamprou
|align=left| Willem II
|align=center| Thuis
|align=center| PSV
|align=center| 1 - 2 
|align=center| 74e
|align=center| 1 - 3
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Het onderuit halen van Georginio Wijnaldum van PSV in het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 3
|align=left| Jordy Deckers
|align=left| Excelsior
|align=center| Uit
|align=center| SC Heerenveen
|align=center| 0 - 0
|align=center| 82e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Edwin van de Graaf
|align=center| Het onderuit halen van Luciano Slagveer van SC Heerenveen in het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 4
|align=left| Jonas Heymans
|align=left| Willem II
|align=center| Uit
|align=center| Go Ahead Eagles
|align=center| 0 - 0
|align=center| 55e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Het onderuit halen van Jules Reimerink van Go Ahead Eagles buiten het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 4
|align=left| Bart Vriends
|align=left| Go Ahead Eagles
|align=center| Thuis
|align=center| Willem II
|align=center| 1 - 0
|align=center| 69e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Het slaan van Jordens Peters van Willem II.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 6
|align=left| Luigi Bruins
|align=left| Excelsior
|align=center| Thuis
|align=center| FC Dordrecht
|align=center| 1 - 1
|align=center| 88e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Pieter Vink
|align=center| (Een poging tot) het geven van een kopstoot aan Marvin Peersman van FC Dordrecht.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 7
|align=left| Stefano Marzo
|align=left| SC Heerenveen
|align=center| Thuis
|align=center| PSV
|align=center| 0 - 0
|align=center| 33e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Het onderuit halen van Florian Jozefzoon van PSV buiten het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 7
|align=left| Joshua Brenet
|align=left| PSV
|align=center| Uit
|align=center| sc Heerenveen
|align=center| 0 - 0
|align=center| 69e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Grove tackle op Mark Uth van SC Heerenveen.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 7
|align=left| Mark Engberink
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Uit
|align=center| PEC Zwolle
|align=center| 2 - 2
|align=center| 80e
|align=center| 4 - 2
|align=center| Jeroen Manschot
|align=center| Grove tackle op Soufian Moro van PEC Zwolle.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 8
|align=left| Stipe Perica
|align=left| NAC Breda
|align=center| Uit
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 2 - 0
|align=center| 29e
|align=center| 6 - 1
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Een trappende beweging naar Simon Cziommer van Heracles Almelo.
|align=center| 4
|-
|align=center| 8
|align=left| Jeffrey Bruma
|align=left| PSV
|align=center| Thuis
|align=center| Excelsior
|align=center| 3 - 0
|align=center| 60e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Serdar Gözübüyük
|align=center| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Tom van Weert van Excelsior buiten het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 9
|align=left| Wilfried Kanon
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Uit
|align=center| NAC Breda
|align=center| 0 - 0
|align=center| 9e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Jochem Kamphuis
|align=center| Het onderuit halen van Kingsley Boateng van NAC Breda in het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 11
|align=left| Deniz Türüç
|align=left| Go Ahead Eagles
|align=center| Thuis
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 1 - 0
|align=center| 21e
|align=center| 1 - 3
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Grove tackle op Fahd Aktaou van Heracles Almelo.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 12
|align=left| Ilias Haddad
|align=left| FC Dordrecht
|align=center| Thuis
|align=center| FC Twente
|align=center| 0 - 3
|align=center| 26e
|align=center| 0 - 4
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Het onderuit halen van Luc Castaignos van FC Twente buiten het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 12
|align=left| Tomáš Necid
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| Thuis
|align=center| FC Groningen
|align=center| 2 - 0
|align=center| 78e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Björn Kuipers
|align=center| (Een poging tot) het geven van een kopstoot aan Jarchinio Antonia van FC Groningen.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 13
|align=left| Marvin Peersman
|align=left| FC Dordrecht
|align=center| Uit
|align=center| Feyenoord
|align=center| 0 - 0
|align=center| 72e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Grove tackle op Jens Toornstra van Feyenoord.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 13
|align=left| Mats Seuntjens
|align=left| NAC Breda
|align=center| Uit
|align=center| Go Ahead Eagles
|align=center| 2 - 0
|align=center| 82e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Een slaande beweging naar Bart Vriends van Go Ahead Eagles.
|align=center| Geseponeerd (aanklager acht overtreding niet wettig en overtuigend bewezen)
|-
|align=center| 14
|align=left| Danny Hoesen
|align=left| FC Groningen
|align=center| Uit
|align=center| FC Twente
|align=center| 0 - 2
|align=center| 81e
|align=center| 1 - 2
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Grove tackle op Cuco Martina van FC Twente.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 15
|align=left| Davy Pröpper
|align=left| Vitesse
|align=center| Thuis
|align=center| FC Twente
|align=center| 2 - 1
|align=center| 49e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Richard Liesveld
|align=center| Het onderuit halen van Youness Mokhtar van FC Twente in het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 17
|align=left| Renato Tapia
|align=left| FC Twente
|align=center| Thuis
|align=center| Willem II
|align=center| 1 - 2
|align=center| 81e
|align=center| 3 - 2
|align=center| Jochem Kamphuis
|align=center| Grove tackle op Samuel Armenteros van Willem II.
|align=center| 1
|-
|align=center| 19
|align=left| Vito Wormgoor
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| Uit
|align=center| Go Ahead Eagles
|align=center| 0 - 0
|align=center| 41e
|align=center| 1 - 0
|align=center| Ed Janssen
|align=center| Hands waardoor een duidelijke scoringskans werd ontnomen.
|align=center| Geseponeerd (aanklager acht overtreding niet wettig en overtuigend bewezen)
|-
|align=center| 21
|align=left| Jetro Willems
|align=left| PSV
|align=center| Uit
|align=center| NAC Breda
|align=center| 0 - 0
|align=center| 1e
|align=center| 0 - 2
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Met gestrekt been inkomen op Gill Swerts van NAC Breda.
|align=center| Geseponeerd (aanklager acht overtreding niet wettig en overtuigend bewezen)
|-
|align=center| 21
|align=left| Niklas Moisander
|align=left| Ajax
|align=center| Thuis
|align=center| AZ
|align=center| 0 - 0
|align=center| 61e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van Aron Jóhannsson van AZ.
|align=center| 1
|-
|align=center| 22
|align=left| Bartholomew Ogbeche
|align=left| SC Cambuur
|align=center| Uit
|align=center| Feyenoord
|align=center| 2 - 0
|align=center| 57e
|align=center| 2 - 1
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Met gestrekt been inkomen op Anass Achahbar van Feyenoord.
|align=center| 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 23
|align=left| Marvin Peersman
|align=left| FC Dordrecht
|align=center| Uit
|align=center| FC Utrecht
|align=center| 6 - 1
|align=center| 90+1e
|align=center| 6 - 1
|align=center| Reinold Wiedemeijer
|align=center| Grove tackle op Rubio Rubin van FC Utrecht.
|align=center| 5
|-
|align=center| 23
|align=left| Stefan Nijland
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| Thuis
|align=center| Go Ahead Eagles
|align=center| 0 - 1
|align=center| 51e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Het slaan van Jop van der Linden van Go Ahead Eagles.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 24
|align=left| Jurgen Mattheij
|align=left| Excelsior
|align=center| Uit
|align=center| Feyenoord
|align=center| 0 - 2
|align=center| 49e
|align=center| 3 - 2
|align=center| Serdar Gözübüyük
|align=center| Hands waardoor een duidelijke scoringskans werd ontnomen.
|align=center| 1
|-
|align=center| 27
|align=left| Pelé van Anholt
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Thuis
|align=center| Ajax
|align=center| 1 - 4
|align=center| 78e
|align=center| 1 - 4
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Het ontnemen van een scoringskans van Anwar El Ghazi van Ajax.
|align=center| 1
|-
|align=center| 29
|align=left| Ramon Leeuwin
|align=left| FC Utrecht
|align=center| Thuis
|align=center| Ajax
|align=center| 1 - 1
|align=center| 87e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Grove tackle op Nicolai Boilesen van Ajax.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 31
|align=left| Trent Sainsbury
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| Uit
|align=center| Heracles Almelo
|align=center| 2 - 0
|align=center| 52e
|align=center| 2 - 0
|align=center| Pol van Boekel
|align=center| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Wout Weghorst van Heracles Almelo buiten het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 31
|align=left| Gill Swerts
|align=left| NAC Breda
|align=center| Uit
|align=center| Ajax
|align=center| 0 - 0
|align=center| 91e
|align=center| 0 - 0
|align=center| Björn Kuipers
|align=center| Grove tackle op Thulani Serero van Ajax.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 32
|align=left| Khalid Boulahrouz
|align=left| Feyenoord
|align=center| Uit
|align=center| FC Groningen
|align=center| 1 - 1
|align=center| 90e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Dennis Higler
|align=center| Het slaan van Rasmus Lindgren van FC Groningen.
|align=center| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 33
|align=left| Thomas Lam
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| Uit
|align=center| FC Groningen
|align=center| 0 - 1
|align=center| 89e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Michael de Leeuw van FC Groningen buiten het strafschopgebied.
|align=center| 1
|-
|align=center| 34
|align=left| Rick Karsdorp
|align=left| Feyenoord
|align=center| Uit
|align=center| PEC Zwolle
|align=center| 1 - 0
|align=center| 71e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Het onderuit halen van Ryan Thomas van PEC Zwolle in het strafschopgebied.
|align=center| 1
|}

Uitwerking van de rode kaarten of het wegsturen van stafleden 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|Speelronde
!align=left width=140|Naam(Functie)
!align=left width=120|Club
!align=center width=45|Thuis/Uit
!align=center width=120|Tegenstander
!align=center width=40|Tussen.
!align=center width=40|Min.
!align=center width=40|Eind.
!align=center width=150|Scheidsrechter
!align=center width=330|Reden
!align=center width=200|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=center| 8
|align=left| Phillip Cocu (hoofdcoach)
|align=left| PSV
|align=center| Thuis
|align=center| Excelsior
|align=center| 3 - 0
|align=center| 62e
|align=center| 3 - 0
|align=center| Serdar Gözübüyük
|align=center| Aanmerkingen op de arbitrage.
|align=center| 1
|-
|align=center| 13
|align=left| Dwight Lodeweges (hoofdcoach)
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| Uit
|align=center| Ajax
|align=center| 0 - 1
|align=center| 44e
|align=center| 4 - 1
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Aanmerkingen op de arbitrage.
|align=center| 1
|-
|align=center| 23
|align=left| Ron Jans (hoofdcoach)
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| Thuis
|align=center| Go Ahead Eagles
|align=center| 0 - 1
|align=center| 86e
|align=center| 0 - 1
|align=center| Danny Makkelie
|align=center| Aanmerkingen op de arbitrage.
|align=center| 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 30
|align=left| Arnold Meijer (materiaalman)
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| Thuis
|align=center| Ajax
|align=center| 0 - 0
|align=center| 26e
|align=center| 0 - 2
|align=center| Kevin Blom
|align=center| Het gebruiken van grove taal tegenover de 4e official.
|align=center| 1
|}

Uitwerking van straffen die door de aanklager van de KNVB gegeven zijn 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|Speelronde
!align=left width=140|Speler
!align=left width=120|Club
!align=center width=45|Thuis/Uit
!align=center width=120|Tegenstander
!align=center width=40|Tussen.
!align=center width=40|Min.
!align=center width=40|Eind.
!align=center width=150|Scheidsrechter
!align=center width=330|Overtreding
!align=center width=200|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=center| 7
|align=left| Michiel Hemmen
|align=left| SC Cambuur
|align=center| Uit
|align=center| Excelsior
|align=center| 1 - 1
|align=center| 93e
|align=center| 1 - 1
|align=center| Dennis Higler
|align=center| Het geven van een elleboogstoot dan wel het slaan van Sander Fischer van Excelsior.
|align=center| 4, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
|align=center| 30
|align=left| Robert Maaskant (hoofdcoach)
|align=left| NAC Breda
|align=center| Thuis
|align=center| FC Dordrecht
|align=center| 2 - 2
|align=center| 69e
|align=center| 2 - 2
|align=center| Bas Nijhuis
|align=center| Het schaden van de belangen van het betaald voetbal, door tijdens de wedstrijd een gat in de dug-out te slaan.
|align=center| 1
|}

Uitwerking van straffen die door de KNVB geregistreerd zijn 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!width=20|Speelronde
!align=left width=170|Speler
!align=left width=120|Club
!align=center width=330|Reden
!align=center width=180|Straf(aantal wedstrijden)
|-
|align=center| 9
|align=left| Joeri de Kamps
|align=left| NAC Breda
|align=center| 5 gele kaarten na 9 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 11
|align=left| Sander Duits
|align=left| Go Ahead Eagles
|align=center| 5 gele kaarten na 11 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 12
|align=left| Jordy Clasie
|align=left| Feyenoord
|align=center| 5 gele kaarten na 12 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 13
|align=left| Bartholomew Ogbeche
|align=left| SC Cambuur
|align=center| 5 gele kaarten na 13 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 13
|align=left| Joey van den Berg
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| 5 gele kaarten na 13 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 15
|align=left| Kevin Jansen
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| 5 gele kaarten na 15 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 15
|align=left| Mattias Johansson
|align=left| AZ
|align=center| 5 gele kaarten na 15 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 15
|align=left| Wallace
|align=left| Vitesse
|align=center| 5 gele kaarten na 15 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 16
|align=left| Roland Alberg
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 16
|align=left| Jetro Willems
|align=left| PSV
|align=center| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 16
|align=left| Willem Janssen
|align=left| FC Utrecht
|align=center| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 17
|align=left| Michiel Kramer
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| 5 gele kaarten na 17 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 17
|align=left| Adil Auassar
|align=left| Excelsior
|align=center| 5 gele kaarten na 17 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 17
|align=left| Thomas Lam
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| 5 gele kaarten na 17 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 18
|align=left| Marten de Roon
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| 5 gele kaarten na 18 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 18
|align=left| Wout Weghorst
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| 5 gele kaarten na 18 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 18
|align=left| Rémy Amieux
|align=left| NAC Breda
|align=center| 5 gele kaarten na 18 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 19
|align=left| Mark Uth
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| 5 gele kaarten na 19 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 20
|align=left| Dion Malone
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| 5 gele kaarten na 20 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 20
|align=left| Joeri de Kamps
|align=left| NAC Breda
|align=center| 10 gele kaarten na 20 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 20
|align=left| Jody Lukoki
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| 5 gele kaarten na 20 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 20
|align=left| Mitchell Dijks
|align=left| Willem II
|align=center| 5 gele kaarten na 20 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 21
|align=left| Etiënne Reijnen
|align=left| SC Cambuur
|align=center| 5 gele kaarten na 21 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 22
|align=left| Maikel Kieftenbeld
|align=left| FC Groningen
|align=center| 5 gele kaarten na 22 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 22
|align=left| Ramon Leeuwin
|align=left| FC Utrecht
|align=center| 5 gele kaarten na 22 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 23
|align=left| Kenny Otigba
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 23
|align=left| Thomas Bruns
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 23
|align=left| Andreas Bjelland
|align=left| FC Twente
|align=center| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 24
|align=left| Joeri de Kamps
|align=left| NAC Breda
|align=center| 11 gele kaarten na 24 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 24
|align=left| Yassin Ayoub
|align=left| FC Utrecht
|align=center| 5 gele kaarten na 24 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 25
|align=left| Vytautas Andriuškevičius
|align=left| SC Cambuur
|align=center| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 25
|align=left| Ben Rienstra
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 25
|align=left| Goeram Kasjia
|align=left| Vitesse
|align=center| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 25
|align=left| Timo Letschert
|align=left| FC Utrecht
|align=center| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 26
|align=left| Nick Viergever
|align=left| Ajax
|align=center| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 26
|align=left| Nemanja Gudelj
|align=left| AZ
|align=center| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 26
|align=left| Sven van Beek
|align=left| Feyenoord
|align=center| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 26
|align=left| Bryan Linssen
|align=left| Heracles Almelo
|align=center| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 26
|align=left| Kenny van der Weg
|align=left| NAC Breda
|align=center| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 26
|align=left| Bram van Polen
|align=left| PEC Zwolle
|align=center| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 27
|align=left| Vito Wormgoor
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| 5 gele kaarten na 27 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 28
|align=left| Hakim Ziyech
|align=left| FC Twente
|align=center| 5 gele kaarten na 28 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 29
|align=left| Ilias Haddad
|align=left| FC Dordrecht
|align=center| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 29
|align=left| Sander Duits
|align=left| Go Ahead Eagles
|align=center| 10 gele kaarten na 29 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 29
|align=left| Jan-Arie van der Heijden
|align=left| Vitesse
|align=center| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 30
|align=left| Davy Pröpper
|align=left| Vitesse
|align=center| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 31
|align=left| Gianni Zuiverloon
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 31
|align=left| Stefano Marzo
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 31
|align=left| Jeff Hardeveld
|align=left| FC Utrecht
|align=center| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 31
|align=left| Bertrand Traoré
|align=left| Vitesse
|align=center| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 32
|align=left| Joeri de Kamps
|align=left| NAC Breda
|align=center| 12 gele kaarten na 32 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 32
|align=left| Marko Vejinović
|align=left| Vitesse
|align=center| 5 gele kaarten na 32 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 32
|align=left| Ali Messaoud
|align=left| Willem II
|align=center| 5 gele kaarten na 32 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 33
|align=left| Aaron Meijers
|align=left| ADO Den Haag
|align=center| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 33
|align=left| Mohamed El Makrini
|align=left| SC Cambuur
|align=center| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 33
|align=left| Karim El Ahmadi
|align=left| Feyenoord
|align=center| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 33
|align=left| Bart Vriends
|align=left| Go Ahead Eagles
|align=center| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|align=center| 1
|-
|align=center| 33
|align=left| Joost van Aken
|align=left| sc Heerenveen
|align=center| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|align=center| 1
|}

Trivia 
 Dit seizoen werd er gebruikgemaakt van een oplosbare spray bij vrije trappen. De spray ondersteunt de arbitrage door bij vrije trappen de juiste afstand aan te geven.
 Vanaf speeldag 1 is het verboden om teksten op shirts onder hun wedstrijdtenue of op een andere manier persoonlijke, politieke of religieuze teksten te laten zien.

Eredivisie (mannenvoetbal)
Nederlands competitievoetbal 2014/15